Metropole bzw. Métropole bezeichnet

Gebäude
 Café Métropole (Brüssel), ein Café in Brüssel
 Cine Metropole, ein Kino in São Paulo
 Cinéma Métropole, ein Kino in Brüssel
 Galeria Metrópole, ein Einkaufszentrum in São Paulo
 Grand Metropole Hotel, ein Hotel in Blackpool
 Hilton Birmingham Metropole, ein Hotel in Birmingham
 Hilton London Metropole, ein Hotel in London
 Hôtel Métropole, ein Hotel in Brüssel
 Hotel Metropole (Manhattan), ein Hotel in Manhattan
 Hotel Metropole (Santa Cruz), ein Hotel in Santa Cruz
 Hotel Metropole (West Ipswich), ein Hotel in West Ipswich
 Hotel Metropole (Wien), ein Hotel in Wien
 Hotel Métropole Geneva, ein Hotel in Genf
 Hotel Metropole Suisse, ein Hotel in Como
 Immeuble le Métropole, ein Gebäude in Rouen
 Metropole (Esch-sur-Alzette), ein Kino in Esch-sur-Alzette
 Métropole (Lille), ein Kino in Lille
 Metropole (Venlo), ein Art Nouveau-Komplex in Venlo
 Métropole (Zličín), ein Einkaufszentrum und Kino in Prag-Zličín
 Metropole Building, ein Gebäude in Hongkong
 Metropole Cafe, einen New Yorker Jazzclub
 Metropole Cinema (Birkirkara), ein Kino in Birkirkara
 Metropole Cinema (Birmingham), ein Kino in Birmingham
 Metropole Cinema (Nottingham), ein Kino in Nottingham
 Metropole Cinema (Openshaw), ein Kino in Openshaw
 Metropole Cinema (Singapur), ein Kino in Singapur
 Metropole Cinema (Victoria), ein Kino in Victoria, Westminster, London
 Metropole Cultural and Conference Centre, ein Kino in Abertillery
 Metropole de Luxe Cinema, ein Kino in Bristol
 Métropole Lausanne, ein Einkaufszentrum in Lausanne
 Metropole Theatre (Birmingham), ein Theater in Birmingham
 Metropole Theatre (Bootle), ein Theater in Bootle
 Metropole Theatre (Chicago), ein Theater in Chicago
 Metropole Theatre (Hoboken), ein Theater in Hoboken
 Metropole Tuschinski, ein niederländisches Kino in Den Haag
 Metropole XXI, ein Kino in Jakarta
 Sofitel Legend Metropole Hanoi, ein Hotel in Hanoi
 The Metropole Theatre, ein Theater in Glasgow

Literatur
 La Métropole (Zeitschrift), eine belgische Zeitschrift
 Metropole – Vienna in English, eine Zeitschrift

Musik
 American Metropole Orchestra, US-amerikanische Band
 Grand Metropole Band, englische Band
 Metropole (Italienische Band), italienische Band
 Metrópole (Brasilianische Band), brasilianische Band
 Metropole (Anomalie-Album), ein Album von Anomalie
 Metropole (Daniel-Santiago-Album), ein Album von Daniel Santiago
 Metropole (The-Lawrence-Arms-Album), ein Album von The Lawrence Arms
 Metrópole (Penalva-&-Banda-RPB-Album), ein Album von Penalva & Banda RPB
 Metropole Big Band, Big Band
 Metropole Dance Band, US-amerikanische Band
 Metropole Orkest, ein niederländisches Orchester
 Military Metropole Band, englische Band
 New Metropole Orchestra, US-amerikanische Band

Orte
 La Métropole, das Mutterland Frankreichs
 Metropole, einen politischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Mittelpunkt einer Region
 Métropole, eine französische Rechtsform der kommunalen und städtischen Verwaltungskooperation
 Metropole Mine, ein Bergwerk in Colfax County, New Mexico, USA

Radio, Film und TV
 Café Métropole (Film), einen amerikanischen Film von Edward H. Griffith
 Metropole (Film), einen Film von Arthur Burrows und Jean Palardy
 Métropole (Radiofeuilleton), ein Radiofeuilleton von Robert Choquette
 Métropole 6, einen französischen Privatsender, siehe M6 (Fernsehsender)
 Radio Métropole (Draguignan), einen Radiosender aus Frankreich
 Radio Métropole (Haïti), einen Radiosender aus Haiti

Unternehmen
 La Métropole Mobilité, ein französisches Verkehrsunternehmen
 Metropole (Motorradmarke), eine niederländische Motorradmarke
 Sil-Metropole Organisation, eine Filmproduktionsgesellschaft
 Vélib’ Métropole, ein Fahrradverleihsystem

Siehe auch:
 Metropol
 Metropolis
 Metropolregion
 Metropoltheater